Алст — місто в Бельгії.